Baška est un toponyme qui peut désigner :

Baška, un village et une municipalité du comitat de Primorje-Gorski Kotar.

Baška, une commune du district de Košice-okolie, dans la région de Košice.

Baška, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie.